O parque memorial Quilombo dos Palmares localiza-se na Serra da Barriga, em União dos Palmares, no estado brasileiro de Alagoas. Em novembro de 1985 a Serra da Barriga foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Ligações externas
Parque Memorial Quilombo dos Palmares

Qilombo Plamares
Geografia de União dos Palmares
Fundações em Alagoas em 1985